Kitscher ist der Name von:

 Johannes von Kitscher († wohl 1521), deutscher Jurist und Humanist
 Karl Friedrich von Kitscher († 1770), preußischer Artillerie-Oberst, Regimentschef und Ritter des Ordens Pour le Mérite